Colombey ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Colombey, ehemalige Gemeinde im Département Moselle, heute Teil der Gemeinde Coincy
Colombey-les-Belles, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
Colombey les Deux Églises, Gemeinde im Département Haute-Marne

Siehe auch:
Collombey
Schlacht bei Colombey